Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A8 ou A-8 :
  Autoroute allemande A8, une autoroute reliant Perl à Salzbourg ;
  Autoroute autrichienne A8 (surnommée Innkreis Autobahn), une autoroute reliant l'échangeur de Voralpenkreuz à Suben ;
  Autoroute belge A8 (surnommée La Hennuyère), une autoroute reliant Hal à la Frontière française ;
  Autoroute bulgare A8, une autoroute en projet ;
  Autoroute chypriote A8, une autoroute en projet ;
  Autoroute croate A8, une autoroute reliant Žminj à Opatija ;
  Autoroute espagnole A-8 (surnommée L'Autovía del Cantábrico), une autoroute reliant Bilbao à Baamonde ;
  Autoroute française A8 (surnommée La Provençale), une autoroute reliant La Fare-les-Oliviers à l'Italie ;
  Autoroute grecque A8 reliant Éleusis à Río ;
  Autoroute italienne A8 (surnommée Autoroute des Lacs), une autoroute reliant Milan et Varèse ;
  Autoroute kazakh A8, une autoroute reliant Oucharal et Dostyk ;
  , une autoroute reliant Numan et Yola ;
  Autoroute néerlandaise A8, une autoroute reliant Amsterdam à Zaanstad ;
  Autoroute polonaise A8 (surnommée AOW), une autoroute périphérique autour de Wrocław ;
  Autoroute portugaise A8 (surnommée Autoroute de l'Ouest), une autoroute reliant Lisbonne à Leiria ;
  Autoroute roumaine A8, une autoroute reliant Târgu Mureș à Iași ;
  Autoroute suisse A8, une autoroute reliant Hergiswil à Spiez.

Voir aussi